Guillaume Konsbruck (1909-1983), officier et homme politique luxembourgeois, ancien directeur général adjoint de l'Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED) ;
 Claudine Konsbruck (1966), juriste et femme politique luxembourgeoise.